Batalha de Nola (216 a.C.) — travada entre a República Romana e Cartago
 Batalha de Nola (215 a.C.) — travada entre a República Romana e Cartago
 Batalha de Nola (214 a.C.) — travada entre a República Romana e Cartago

Desambiguações de guerras e batalhas